Mogiłka – część wsi Orla, gmina Koźmin Wielkopolski
 Mogiłka – osada leśna w gminie Odolanów
 Mogiłka – potok, lewy dopływ Skawinki
 Mogiłka – baśń braci Grimm